Stazione di Acquaviva-Casteltermini – stazione ferroviaria sulla linea Agrigento-Palermo in Italia
 Stazione di Acquaviva delle Fonti – stazione ferroviaria sulla linea Bari-Taranto in Italia
 Stazione di Acquaviva – stazione ferroviaria sulla linea Divaccia-Pola in Slovenia

Pagine correlate 
 Acquaviva